San Đuzepe ima više značenja:
 San Đuzepe (Alesandrija)
 San Đuzepe (Asti)
 San Đuzepe (Avelino)
 San Đuzepe (Benevento)
 San Đuzepe (Bolcano)
 San Đuzepe (Breša)
 San Đuzepe (Katanija)
 San Đuzepe (Katancaro)
 San Đuzepe (Kuneo)
 San Đuzepe (Ferara)
 San Đuzepe (Frozinone)
 San Đuzepe (Luka)
 San Đuzepe (Mačerata)
 San Đuzepe (Mesina)
 San Đuzepe (Pavija)
 San Đuzepe (Peskara)
 San Đuzepe (Pordenone)
 San Đuzepe (Rim)
 San Đuzepe (Salerno)
 San Đuzepe (Savona)
 San Đuzepe (Sondrio)
 San Đuzepe (Teramo)
 San Đuzepe (Torino)
 San Đuzepe (Trevizo)
 San Đuzepe (Verbano-Kuzio-Osola)
 San Đuzepe (Verčeli)